El término El gato negro puede referirse a:

 El gato negro (título original en inglés: The Black Cat), un cuento de terror del escritor Edgar Allan Poe.
 El gato negro, película de 1941 en blanco y negro protagonizada por Basil Rathbone y Bela Lugosi dirigida por Albert S. Rogell.
 El gato negro, película italiana de 1981 dirigida por Lucio Fulci.
 Gato negro, película de Argentina dirigida en 2014 por Gastón Gallo.
 El Gato Negro, bar notable de la ciudad de Buenos Aires.
 El Gato Negro, editorial española, luego reconvertida a Editorial Bruguera.
 Gato negro, personaje mágico, relacionado con la brujería y la suerte.
 El Gato Negro, café de tertulia en Madrid a finales del siglo XIX.
 Gato Negro, estación del metro de Caracas.